Fascio (fascio littorio) – nell'antica Roma, fascio di bastoni di legno legati con strisce di cuoio, normalmente intorno a una scure, tenuto dai littori
 Al singolare, a definire i nuclei del movimento politico dei Fasci italiani di combattimento

Matematica 
 Fascio – uno degli strumenti fondamentali per lo studio delle proprietà geometriche degli oggetti.
 Fascio di rette
 Fascio di piani
 Fascio di circonferenze